Jméno a příjmení Jaroslav Fišer nese více známých osobností:
 Jaroslav Fišer (architekt, 1899–1938) – český architekt, působící převážně v Plzni
 Jaroslav Fišer (architekt, 1904–1984) – český architekt, působící převážně v Praze
 Jaroslav Fišer (fotbalista) – český fotbalista
 Jaroslav Fišer (malíř) (1919–2003) – český malíř, grafik, ilustrátor, typograf a výstavní designér.
 Jaroslav Fišer (1947) – československý basketbalista
 Jaroslav Fišer (fotograf) (* 1965) – český fotograf, pedagog a kurátor